Hedwig Bleibtreu
 Monica Bleibtreu
 Moritz Bleibtreu
 15406 Bleibtreu